Веттштейн () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Веттштейн, Рихард (; 1863, Вена  1931) — австрийский ботаник
 Веттштейн, Фриц фон (; 1895, Прага  1945) — австрийский (немецко-австрийский) биолог, ботаник и миколог чешского происхождения

См. также 
 Система Веттштейна ()